Echten steht für
 Echten (Adelsgeschlecht), niederländisch-westfäliches Adelsgeschlecht
 Echten (Drenthe), Ort in der Gemeinde De Wolden
 Echten (Friesland), Ort in der Gemeinde De Fryske Marren
 Die Echten, deutsche Band